Eurocopter EC 120 B — многоцелевой лёгкий вертолёт. В ВВС Испании получил наименование HE.25.

Разработка вертолёта велась в начале 90-х годов консорциумом Eurocopter (61 %) совместно с Харбинской авиационной производственной корпорацией НAMC (24 %), представляемой китайской национальной корпорацией по аэротехническому импорту и экспорту CATIC, и фирмой Singapore Technology Aerospatials SA (15%).

Совершил первый полет 9 июля 1995 года К 2008 году поставлено более 550 вертолётов.

Построен с использованием композитных материалов.

Тактико-технические характеристики

Аварии и катастрофы 
 13 мая 2014 года во Всеволожском районе Ленинградской области во время полёта разбился вертолёт Eurocopter EC120  (рег. №  RA-07232). Погибли пилот и пассажир.
 Во вторник, 28 ноября 2017 года, в километре от села Шиновка Тамбовской области потерпел крушение частный вертолёт «Еврокоптер» EC120. На борту воздушного судна находилось два человека — оба погибли на месте аварии.

Примечания

См. также 
Списки
 Список вертолётов

Ссылки 
 http://www.airwar.ru/enc/uh/ec120.html

Вертолёты Eurocopter
Международные вертолётостроительные проекты
Гражданские вертолёты